Eyjafjallajökull peut désigner :
 l’Eyjafjallajökull, glacier islandais ;
 par métonymie, l’Eyjafjöll, montagne et volcan situé sous ce glacier connu pour son éruption en 2010 ayant entraîné des perturbations dans le trafic aérien en Europe ;
 , astéroïde nommé d’après le glacier ;
 Eyjafjallajökull, film français sorti le .